Pesa Swing је нископодни трамвај произведен од 2009. у компанији Песа Бидгошч у Пољској. Састоји се од пет сегмената међусобно повезаних са четири зглоба. У подручју зглобова сегменти су међусобно повезани хармоника мјеховима и прелазнице у облику окретних плоча.

Mодификације

Операција

Шчећин 
Први од 6 нископодних трамваја типа 120NaS предан је Шчећину 13. новембра 2010. године. Нови трамвај је 1. фебруарa свечано пуштен у саобраћај. Посљедни од 6 трамваја из прве серије свечано је пуштен у саобраћај 21. мартa 2011.

Први од 22 нископодних трамваја из серије 120NaS2 предан је Шчећину 26. јануара 2013. године. У односу на претходни модел из серије 120NaS, ова серија трамваја односно краћи је 1,7 метара.

Производња 
Произведено је 339 трамваја од 2009.

Фотографијe

Reference

Види још 

 Песа Бидгошч
 Pesa Twist
 Софијски трамвај

Трамваји ПЕСА Бидгошч